A 2004-es US Open női versenyét az orosz Szvetlana Kuznyecova nyerte aki két szettben diadalmaskodott honfitársa, Jelena Gyementyjeva előtt.

Kiemeltek 

 Justine Henin-Hardenne (Negyedik kör) </li>
 Amélie Mauresmo (Negyeddöntős) </li>
 Serena Williams (Negyeddöntős) </li>
 Anastasia Myskina (Második kör) </li>
 Lindsay Davenport (Elődöntős) </li>
 Jelena Gyementyjeva (Döntős) </li>
 Marija Sarapova (Harmadik kör) </li>
 Jennifer Capriati (Elődöntős) </li>
 Szvetlana Kuznyecova (Bajnok) </li>
 Vera Zvonarjova (Negyedik kör) </li>
 Venus Williams (Negyedik kör) </li>
 Szugijama Ai (Negyedik kör) </li>
 Paola Suárez (Harmadik kör) </li>
 Nadia Petrova (Negyeddöntős) </li>
 Patty Schnyder (Negyedik kör) </li>
 Francesca Schiavone (Negyedik kör) </li>

 Alicia Molik (Második kör) 
 Karolina Šprem (Első kör) 
 Silvia Farina Elia (Harmadik kör) 
 Chanda Rubin (Harmadik kör) 
 Amy Frazier (Harmadik kör) 
 Magdalena Maleeva (Második kör) 
 Fabiola Zuluaga (Harmadik kör) 
 Anna Smashnova-Pistolesi (Első kör) 
 Elena Likhovtseva (Első kör) 
 Jelena Bovina (Harmadik kör) 
 Mary Pierce (Negyedik kör) 
 Nathalie Dechy (Harmadik kör) 
 Eléni Danjilidu (Negyedik kör) 
 Tatiana Golovin (Harmadik kör) 
 Maria Vento-Kabchi (Harmadik kör) 
 Meghann Shaughnessy (Első kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források
 
 Főtábla és selejtező eredményei

N1